Sloman ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Edward Sloman (1921–2012), britischer Romanist, Hispanist und Hochschullehrer
 Edward Sloman (1886–1972), britischer Filmregisseur 
 Friedrich Leopold Loesener-Sloman (1834–1903), deutscher Reeder und Politiker, MdHB

 Eliza Sloman (1809–1893), deutsche Schriftstellerin
 John Miles Sloman (1788–1866), deutscher Unternehmer 
 Mary Lavater-Sloman (1891–1980), deutsche Schriftstellerin
 Ricardo Sloman (1885–1983), deutscher Geschäftsmann und Autor
 Robert Miles Sloman (1783–1867), deutscher Reeder
 Robert Miles Sloman (der Jüngere) (1812–1900), deutscher Reeder und Kaufmann
 Roger Sloman (* 1946), britischer Schauspieler 
 William Sloman (1742–1801), britisch-deutscher Reeder und Schiffsmakler

Sloman steht für:
 Sloman-Gletscher, Gletscher auf der Adelaide-Insel, Antarktis
 Rob. M. Sloman, deutsche Reederei in Hamburg
 Sloman Neptun Schiffahrts AG, Reederei in Bremen
 Helena Sloman, Dampfschiff

Siehe auch:
 Slomanhaus, Kontorhaus in Hamburg